Antoni Misiak (1922–1974) – polski działacz turystyczny
 Bogdan Misiak (ur. 1936) – polski bokser
 Elżbieta Misiak-Bremer (ur. 1939) – polska dziennikarka, inżynier, działaczka opozycji demokratycznej w okresie PRL.
 Henryk Misiak (ur. 1928–2018) – polski piłkarz i trener piłkarski
 Jan Misiak (ur. 1942) – polski inżynier, specjalista w zakresie mechaniki technicznej ciał stałych oraz stateczności konstrukcji, profesor nauk technicznych
 Jerzy Misiak (ur. 1946) – polski leśnik, wieloletni dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego
 Jerzy Stanisław Misiak (1924–2010) – polski działacz podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej oraz powojenny działacz kombatancki
 Józef Misiak (1939–2017) – polski duchowny katolicki
 Krzysztof Misiak (ur. 1966) – polski gitarzysta, kompozytor, producent muzyczny, edukator, dziennikarz
 Leszek Misiak (ur. 1943) – polski malarz i grafik, profesor sztuk plastycznych, nauczyciel akademicki
 Marcin Misiak (ur. 1979) – polski wiolonczelista
 Ryszard Misiak (zm. 2017) – polski bokser
 Sławomir Misiak (ur. 1975) – polski urzędnik konsularny
 Tomasz Misiak (1954–2018) – polski fotograf
 Tomasz Misiak (ur. 1973) – polski przedsiębiorca, ekonomista i polityk, senator VI i VII kadencji
 Krystyna Ruchniewicz-Misiak (ur. 1942) – polska działaczka opozycji demokratycznej w okresie PRL.